Aluta är ett släkte av myrtenväxter. Aluta ingår i familjen myrtenväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Aluta